Tre camerati (Drei Kameraden) – romanzo del 1936 di Erich Maria Remarque
Tre camerati (Three Comrades) – film del 1938 diretto da Frank Borzage
Tre camerati – miniserie televisiva del 1973 diretta da Lydia C. Ripandelli